Josep Amat i Pagès (1901-1991), pintor
 Josep Amat Cerdán (Elda, 1917 - Elda, 1994), futbolista valencià
 Josep Amat Montcunill, president de l'empresa Akasvayu i president del CB Girona.
 Josep Amat i Girbau (Barcelona, 1940), científic català